Sainte-Marie-du-Mont (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Sainte-Marie-du-Mont (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy